Ottervattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ottervattnet (Bjurholms socken, Ångermanland, 709762-163912), sjö i Bjurholms kommun,  (56,7 ha)
Ottervattnet (Bjurholms socken, Ångermanland, 710728-166416), sjö i Bjurholms kommun,  (1,19 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn